Il tabellone singolare dell'Intersport Heilbronn Open 2002, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2002, è stato vinto da Alexander Popp. In finale ha sconfitto Jürgen Melzer con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Nicolas Kiefer (primo turno)
  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Jan Vacek (semifinali)
  Lars Burgsmüller (primo turno)

  Paradorn Srichaphan (primo turno)
  Andrej Stoljarov (primo turno)
  Hyung-Taik Lee (semifinali)
  Irakli Labadze (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 2002